Thomas Foley, 1:e baron Foley kan syfta på:

* Thomas Foley, 1:e baron Foley (1673–1733), brittisk peer
 Thomas Foley, 1:e baron Foley (1716–1777), brittisk peer